Hocquincourt peut désigner :
 l'ancienne commune d'Hocquincourt, dans la Somme, fusionnée le  avec la commune d'Hallencourt;
 Charles de Monchy d'Hocquincourt (1599 - ), officier sous Louis XIII et Louis XIV, maréchal de camp;
 Armand de Monchy d'Hocquincourt ( - ), son fils évêque de Verdun.